Río Bueno puede referirse a:

 Río Bueno, río del sur de Chile;
 Río Bueno (comuna), comuna chilena de la Provincia del Ranco, en la Región de los Ríos;